Francesco Gallo (1672 - 1750) architecte baroque piémontais.
 Francesco Gallo (INIS), peintre et sculpteur né en 1955.